Remi - Le sue avventure, commercializzato anche con il titolo Dolce Remì, è un singolo discografico del gruppo I ragazzi di Remi, composto dalla voce del piccolo Gian Paolo Daldello ed il coro di Paola Orlandi, pubblicato nel 1979. 

Il brano, che era la sigla dell'anime omonimo, è stato scritto da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera. 

Fu un notevole successo discografico, rimanendo in classifica per diciannove settimane , a cavallo tra il 1979 e il 1980, e per ben sei alla prima posizione . A fine anno il disco risultò il sesto più venduto del 1980.

Sul lato B è incisa la versione strumentale.

Nel corso degli anni novanta, quando l'anime passò dalla RAI alla Mediaset, la sigla fu sostituita per un periodo con una sigla intitolata Ascolta sempre il cuore Remì composta da Franco Fasano su testo di Alessandra Valeri Manera e cantata da Cristina D'Avena, per poi tornare alla sigla storica.

La musica della sigla è ispirata al brano Brown Girl in the Ring, un canto infantile tradizionale giamaicano, portato al successo dal gruppo tedesco Boney M. nel 1978.

Tracce

Lato A

Lato B

Edizioni
Entrambi i brani sono stati inseriti nella compilation Supersigle TV vol. 5 e in numerose raccolte.

Note

Collegamenti esterni
 Scheda su  di Tana delle sigle
 I 45 giri italiani dei cartoni animati sul sito Siglandia

Opere basate su Senza famiglia